Macrobdella är ett släkte av ringmaskar. Macrobdella ingår i familjen käkiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Käkiglar
Macrobdella